Beechcraft Premier I — американский лёгкий реактивный административный самолёт производства Hawker Beechcraft.

История 
Первый полёт был совершён 22 декабря 1998 года.

23 марта 2001 года был получен сертификат типа Beechcraft Premier I.

22 сентября 2005 года был сертифицирован Premier IA.

Конструкция 
Фюзеляж Premier 1A сделан из высокопрочного композитного материала. Самолёт сертифицирован для управления экипажем в составе одного или двух пилотов.  Два двигателя Williams International FJ44-2A отличаются низким расходом топлива и высокими летно-эксплуатационными характеристиками. Установлена авионика Collins Pro Line 21.

Аварийные ситуации и катастрофы самолётов 
На 16 апреля 2020 года было потеряно 13 самолётов. При этом погибли 13 человек.

Лётно-технические характеристики (Premier IA)

Технические характеристики 
 Экипаж: 1-2 человека
 Пассажировместимость: 6-7 (в зависимости от количества членов экипажа)
 Длина: 14,02 м
 Размах крыла:13,56 м
 Высота: 4,67 м
 Площадь крыла: 22,26 м²
 Коэффициент удлинения крыла: 8,604
 Угол стреловидности по передней кромке: 22,82°
 Угол стреловидности по задней кромке: 10,97°
 Поперечное V крыла: + 2,5°
 Средняя аэродинамическая хорда: 1,68 м
 База шасси: 5,31 м
 Колея шасси: 2,82 м
 Масса пустого: 3 824 кг
 Максимальная взлётная масса: 5 670 кг
 Масса полезной нагрузки: 1 887 кг
 Масса топлива: 1 665 кг
 Объём топливных баков: 2 092,6 л
 Двигатели: 2× ТРДД Williams FJ44-2A
 Тяга: 10,23 кН (1043 кгс)

Лётные характеристики 
 Максимальная скорость: 835 км/ч (0,8 М)
 Крейсерская скорость: 683 км/ч
 Практическая дальность: 2 519 км
 Перегоночная дальность: 2 548 км
 Практический потолок: 12 497 м
 Скороподъёмность: 29,8 м/с
 Длина разбега:  1 156 м
 Длина пробега:  966 м
 Нагрузка на крыло: 247 кг/м²
 Тяговооружённость: 0,37

См. также 
 Raytheon Hawker 400XP

Примечания

Внешние ссылки 
 Beechcraft Premier IA на сайте производителя

Похожие самолёты 
 Cessna CJ1

Двухдвигательные реактивные самолёты
Самолёты Beechcraft
Административные самолёты
Самолёты Hawker